Die UEFA Europa League 2009/10 war die 39. Auflage des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, der bis zur Saison 2008/09 unter der Bezeichnung UEFA-Pokal stattfand. Am Wettbewerb nahmen in dieser Saison 192 Klubs aus allen 53 Landesverbänden der UEFA teil.

Die Saison begann mit den Hinspielen der ersten Qualifikationsrunde am 2. Juli 2009 und endete mit dem Finale am 12. Mai 2010 im Volksparkstadion, das Atlético Madrid mit 2:1 n. V. gegen den FC Fulham gewann.

Torschützenkönige des Wettbewerbs wurden gemeinsam der Paraguayer Óscar Cardozo von Benfica Lissabon und der Peruaner Claudio Pizarro von Werder Bremen mit jeweils neun Toren.

Atlético Madrid qualifizierte sich durch diesen Sieg für den UEFA Super Cup 2010.

Modus 
Zur Teilnahme berechtigt waren alle Vereine, die in zu Ende vergangenen Saison einen der durch die UEFA-Fünfjahreswertung geregelten UEFA-Cup-Plätze belegt hatten.
Bei den Auslosungen zu den Qualifikationsrunden wurden die Mannschaften gemäß ihrem Klub-Koeffizienten jeweils hälftig in gesetzte (stärkere) und ungesetzte (schwächere) Teams eingeteilt und einander zugelost. Zudem wurden in den Qualifikationsrunden keine zwei Mannschaften derselben Nation einander zugelost. Die früher übliche Voreinteilung der Mannschaften in die drei Regionalzonen Nord, Mitte/Ost und Süd, welche die Reisekosten der Qualifikanten reduzieren sollte, wurde abgeschafft. Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktung „Play-off“ genannt. Die Qualifikation über den UEFA Intertoto Cup entfiel, da dieser Wettbewerb 2008 eingestellt wurde. Dafür qualifizierten sich die fünfzehn Verlierer der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League für die Play-offs und die zehn Verlierer des Champions-League-Play-offs für die Gruppenphase. Wie bereits beim UEFA-Pokal stießen auch im modifizierten Wettbewerb dann wieder die acht Gruppendritten der Gruppenphase der UEFA Champions League im Sechzehntelfinale zum Teilnehmerfeld.

Qualifikation

1. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: am 22. Juni 2009 in Nyon
 Hinspiele: am 2. Juli 2009
 Rückspiele: am 9. Juli 2009
 Teilnahme: 46 Mannschaften, darunter waren drei Fairplay-Qualifikanten:
  (Sieger der Fair-Play-Wertung)
  (Zweiter)
  (Dritter)

|}

2. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: am 22. Juni 2009 (wie die erste Runde) in Nyon
 Hinspiele: am 16. Juli 2009
 Rückspiele: am 23. Juli 2009
 Teilnahme: 80 Mannschaften, darunter die 23 Siegerteams der ersten Qualifikationsrunde

|}

3. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: am 17. Juli 2009 in Nyon
 Hinspiele: am 30. Juli 2009
 Rückspiele: am 6. August 2009
 Teilnahme: 70 Mannschaften, darunter die 40 Siegerteams der zweiten Qualifikationsrunde

|}

Play-offs 
 Auslosung: am 7. August 2009 in Nyon
76 Mannschaften nahmen teil, darunter die 35 Sieger aus der dritten Qualifikationsrunde und die 15 Verlierer der Dritten Qualifikationsrunde der Champions League Dinamo Zagreb, ŠK Slovan Bratislava, NK Maribor, FK Partizan Belgrad, Slavia Prag, FK Aqtöbe, FK Baku, BATE Baryssau, FC Levadia Tallinn, Stabæk IF, Sparta Prag, Schachtar Donezk, FC Twente Enschede, Dynamo Moskau und Sivasspor.

Die Hinspiele fanden am 20. August, die Rückspiele am 27. August 2009 statt.

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 48 Mannschaften in zwölf Vierergruppen teil, wobei sich die Gruppenersten und -zweiten für das Sechzehntelfinale qualifizierten.

Unter den Teilnehmern waren die 38 Gewinner der Play-offs und die zehn Verlierer der Champions League Play-offs Sheriff Tiraspol, FC Salzburg, FK Ventspils, FC Kopenhagen, Lewski Sofia, der RSC Anderlecht, Celtic Glasgow, FC Timișoara, Sporting Lissabon und Panathinaikos Athen.

Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Klub-Koeffizienten

Die Mannschaften wurden am 28. August 2009 in Monte-Carlo den Gruppen zugelost. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 17. September 2009 und dem 18. Dezember 2009 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

K.-o.-Phase

Sechzehntelfinale 

Die Tabellenersten und -zweiten der Gruppenphase kommen weiter, dritt- und viertplatzierte Teams scheiden aus. Zu diesen 24 Teams stoßen noch die acht Gruppendritten aus der Gruppenphase der UEFA Champions League 2009/10. Dies waren Unirea Urziceni, Juventus Turin, der VfL Wolfsburg, Olympique Marseille, der FC Liverpool, Rubin Kasan, Standard Lüttich und Atlético Madrid. Für das Sechzehntelfinale gesetzt waren die zwölf Gruppensieger sowie die vier besten Gruppendritten aus der Champions League, wobei ein erneutes Aufeinandertreffen des Gruppenersten und -zweiten einer Gruppe ausgeschlossen war. Zudem durften zwei Vertreter eines Landesverbandes frühestens im Achtelfinale aufeinandertreffen.

Die Auslosung fand am 18. Dezember in Nyon statt. Die Hinspiele wurden am 18., die Rückspiele am 25. Februar 2010 ausgetragen.

|}
* Hinspiel schon am 16. Februar 2010, da auch der FC Liverpool an diesem Spieltag Heimrecht hatte
** Rückspiel schon am 23. Februar 2010, da auch Sporting Lissabon an diesem Spieltag Heimrecht hatte

Achtelfinale 

Die Auslosung fand am 18. Dezember 2009 zusammen mit der Auslosung des Sechzehntelfinale in Nyon statt. Für die Spiele am 11. (Hinspiele) und 18. (Rückspiele) März 2010 ergaben sich folgende Begegnungen:

|}

Viertelfinale 

Die Spiele des Viertelfinales wurden am 19. März 2010 in Nyon ausgelost und am 1. (Hinspiele) und 8. (Rückspiele) April 2010 ausgetragen.

|}

Halbfinale 

Die Spiele wurden am 19. März 2010 zusammen mit dem Viertelfinale in Nyon ausgelost und am 22. (Hinspiele) und 29. (Rückspiele) April 2010 ausgetragen.

|}

Finale

Beste Torschützen 

Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt. Die Sortierung erfolgte analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl anhand der Spielminuten.

Eingesetzte Spieler Atlético Madrid

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2009/10
 Spieldetails zur Saison 2009/10 bei fussballdaten.de

2009
Fußballsaison 2009/10